Íñigo Fernández de Velasco puede hacer referencia a:

 Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza (1455-1528), II duque de Frías, IV conde de Haro, VIII condestable de Castilla;
 Íñigo Fernández de Velasco y Tovar (1520-1585), V condestable de Castilla, IV duque de Frías, VI conde de Haro, II marqués de Berlanga, XIV señor de Velasco y XII señor de Tovar;
 Íñigo Melchor Fernández de Velasco y Guzmán (1629-1696), VII duque de Frías, V marqués de Toral, IV marqués de Berlanga, IX conde de Haro, VI conde de Castilnovo, y gobernador de Países Bajos.